Мона има више значења:
 Мона (Ајова), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
 Мона (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Мона (острво)
 Мона заморац, сисар из реда Primates
 Мона Симпсон, амерички романописац и есејиста.
 Мона (модна кућа)